

Patronyme 

 Alan Milburn (1958-), homme politique britannique
 Amos Milburn (1927-1980), pianiste et chanteur de rhythm and blues américain
 Clifford Milburn Holland (1883-1924), ingénieur civil et architecte américain
 Frank W. Milburn (1892-1962), général américain
 Gerard Milburn (né en 1958), physicien australien
 Jackie Milburn (1924-1988), footballeur anglais
 Joel Milburn (1986-), athlète australien, spécialiste du 400 m
 Oliver Milburn (1973-), acteur anglais
 Rodney Milburn (1950-1997), athlète américain, champion olympique en 1972 et ancien détenteur du record du monde du 110 mètres haies

Prénom

Toponyme 

 Milburn, ville américaine située en Oklahoma ;
 Milburn : est une petite localité dans l’ Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie.

Paronyme 
 Millburn est un township du Comté d'Essex dans le New Jersey.

Titre 
 Le Fantôme de Milburn est un film américain réalisé par John Irvin, sorti en 1981.

Divers 
 Milburn est un groupe de musique anglais.
 
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Patronyme anglais